Priboj kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Priboj (ort), Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar